Horoch Baron – herb baronowski

Osoby o nazwisku Horoch:
 Kajetan Horoch (1854-1935), chirurg
 Kalikst Horoch (1800-1883), ziemianin, oficer
 Konstanty Horoch (1892-1960), oficer
 Seweryn Horoch (zm. 1882), baron, ziemianin
 Seweryn Horoch (1892-), oficer